Omni (album), studioalbum van Steve Jolliffe
 Omni (tijdschrift), populairwetenschappelijk tijdschrift

Zie ook 
 Omnisportvereniging